Serpula lobata är en ringmaskart som beskrevs av Montagu 1803. Serpula lobata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lobata